Den här artikeln innehåller lagen i Damernas turnering i fotboll vid olympiska sommarspelen 2008.

Grupp E

Argentina

Kanada

Kina

Sverige

Grupp F

Brasilien

Nigeria

Nordkorea

Tyskland

Grupp G

Japan

Norge

Nya Zeeland

USA

Fotboll vid olympiska sommarspelen 2008